Sotto il nome di Etelredo o Aelredo, rispettivamente in lingua sassone,  Ethelred o Aelred (ma anche Ælred) sono venerati i seguenti santi:

Sant'Etelredo del Kent (†670), martire presso Sandwich, celebrato il 17 ottobre
Sant'Etelredo della Mercia (†716), re della Mercia, lasciò il trono per farsi monaco a Bardney, celebrato il 4 maggio
Sant'Aelredo di Rievaulx (†1167), abate cistercense scozzese, celebrato il 12 gennaio